Энергети́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Энергетическая улица — улица в Апатитах.
 Энергетическая улица — улица в Липецке.
 Энергетическая улица — улица в Москве.
 Энергетическая улица — улица в Саранске.
 Энергетическая улица — улица в Таганроге.
 Энергетическая улица — улица в Томске.

Украина 
 Энергетическая улица — улица в Донецке.

См. также 
 Энергетический проезд
 Энергетический переулок